Alexandre Castagnetti (chanteur)
 , homme politique italien